Torrox kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Torrox (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Málaga, 
 Torrox (kommun), Andalusien, Provincia de Málaga, 

Robotskapade Spanienförgreningar